Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Norveškoj.

Povijest
Norveška je jedna od zemalja gdje se je kršćanstvo proširilo tek u središnjem i kasnom srednjem vijeku.

Galerija

Izvori